Een verkeersweg:
 N849 (België)
 N849 (Frankrijk)
 N849a (Frankrijk)
 N849 (Nederland), zie Provinciale weg 849

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing